Grzegorz Kosok (ur. 2 marca 1986 w Katowicach) – polski siatkarz, grający na pozycji środkowego, reprezentant Polski. Student AWF Katowice. 

Zakończył karierę latem 2021.

Sukcesy klubowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów:
  2005
Mistrzostwo Polski:
  2012, 2013, 2021
  2014
  2010, 2011, 2017, 2019
Puchar CEV:
  2012
Superpuchar Polski:
  2013

Sukcesy reprezentacyjne 
Liga Światowa:
  2012
  2011
Mistrzostwa Europy:
  2011
Memoriał Huberta Jerzego Wagnera:
  2012

Statystyki Zawodnika

Przypisy

Bibliografia 
 
  Grzegorz Kosok na stronie PlusLiga.pl
 

Urodzeni w 1986
Reprezentanci Polski w piłce siatkowej
Polscy olimpijczycy (Londyn 2012)
Polscy siatkarze na igrzyskach olimpijskich
Siatkarze MKS Będzin
Siatkarze Jadaru Sport Radom
Siatkarze Resovii
Siatkarze Jastrzębskiego Węgla
Siatkarze Chemika Bydgoszcz
Ludzie urodzeni w Katowicach